Evelyn Wever-Croes (1966-), une femme d'État arubaine ;
 Henri-Jacques de Croes (1705-1786), un compositeur flamand de musique baroque ;
 Henri-Joseph de Croes (1758-1842), compositeur flamand ;
 Valère Croes (1934-2020), un administrateur de sociétés belge flamand.

 Croes-goch, un village du Pembrokeshire, au pays de Galles.